József Brandt () a fost un medic clujean, profesor de chirurgie la Universitatea Franz Joseph din Cluj.

Note

Nașteri în 1938
Decese în 1912
Clujeni
Medici austrieci
Chirurgi